Бори́с Лу́нин:
 Лунин, Борис Владимирович (1906—2001) — советский учёный-историограф, источниковед.
 Лунин, Борис Николаевич (1918—1994) — Герой Советского Союза, партизан, лишён званий и наград.